Hvožďany est un toponyme qui peut désigner :

Hvožďany, une commune du district de Domažlice, dans la région de Plzeň ;
 Hvožďany, une commune du district de Příbram, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie